Slovo vážný má více významů:

 obsluha váhy (v římském právu viz libripens)
 opak slova veselý
 Vážný (příjmení)

Externí odkazy